Die Papille (aus lateinisch  entlehnt) bezeichnet:

 Erhebungen auf der Oberfläche von Pflanzen (z. B. den Blättern) oder Pilzen, siehe Papille (Botanik)
 eine warzenförmige Ausstülpung oder Erhabenheit der Haut oder Schleimhaut wie
 die Brustwarze bei Säugetieren (Papilla mammaria)
 die Geschlechtspapille bei Fischen
 die Interdentalpapille 
 Papilla duodeni major und Papilla duodeni minor des Zwölffingerdarms
 Nierenpapille, siehe Innerer Aufbau der Niere
 die Geschmackspapillen auf der Zunge 
 eine Verzahnung mehrschichtiger Epithelien, siehe Papillarkörper
 in der Augenheilkunde:
 die Austrittstelle des Sehnervs aus der Hülle des Augapfels (Papilla nervi optici, Sehnervenkopf), welche im Gesichtsfeld den Blinden Fleck verursacht
 polygonale, abgeplattete Vorwölbungen der Bindehaut, die im Zentrum ein feines Gefäßbäumchen aufweisen. Sie sind typisch für allergische Entzündungen.
 Fingerartige, komplex verästelte Papillen, die ein wesentliches diagnostisches Merkmal papillärer Schilddrüsenkarzinome sind, siehe Schilddrüsenkrebs
 Ausstülpung der Epidermis bei der Gefiederbildung, siehe Entwicklung der Vogelfeder.

Siehe auch: